Mellow yellow (album van Donovan), muziekalbum van Donovan
Mellow yellow (single van Donovan), single van het album van Donovan 
Mellow Yellow (coffeeshop), ex-coffeeshop in Amsterdam, genoemd naar de single van Donovan